Лонг Лејк има више значења:
 Лонг Лејк (Њујорк)
 Лонг Лејк (Висконсин)
 Лонг Лејк (Илиноис)
 Лонг Лејк (Јужна Дакота)
 Лонг Лејк (Минесота)